

Содержание 
Сура перечисляет милости Аллаха и его дары, начиная с самой великой милости — с обучения Священному Корану. Сура затрагивает наказание в аду грешников, отвергающих милости Аллаха и воскресение, и подробно рассказывает о блаженстве, уготованном богобоязненным в раю.